Papyrus Rylands steht für folgende Papyri:

 Papyrus Rylands 9, demotischer Papyrus
 Papyrus Rylands 457 (auch Johannesfragment), siehe Papyrus 52
 Papyrus Rylands 458 aus dem 2. Jahrhundert v. Chr.
 Papyrus Rylands 463, Evangelium der Maria in griechischer Sprache